C208 steht für:
 Cessna 208, Flugzeugtyp
Mercedes-Benz Baureihe 208, Automodell

Abkürzung